II. Albert belga király (1934–)
 II. Albert monacói herceg (1958–)
 II. Albert namuri gróf (?-1063/64)
 Albert magyar király, II. Albert néven német király, V. Albert néven osztrák herceg (1397–1439)
 II. Albert osztrák herceg (1298–1358)